102-й киломе́тр — недействующий остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги в Лужском районе Ленинградской области на однопутном электрифицированном перегоне Чаща — Чолово участка Павловск — Батецкая.

К западу от остановочного пункта расположен государственный природный заказник федерального подчинения «Мшинское болото». Восточная граница данного заказника совпадает с западной границей полосы отвода Витебского направления Октябрьской железной дороги.

История 
В 1984—1985 годах для удобства садоводов между Чащей и 104 километром был открыт новый остановочный пункт 102 километр, располагавшийся южнее современного остановочного пункта 101 километр. Пригородные поезда стали делать остановку на 102 километре со 2 июня 1985 года.

После проведения в 1985—1986 годах предварительных работ по подготовке участка Вырица — Чолово к электрификации и последующему запуску электропоездов, было принято решение о постройке нового остановочного пункта с высокой пассажирской посадочной платформой на 101 километре и ликвидации остановочных пунктов на 102 и 104 километрах. С 31 мая 1987 года остановочный пункт 101 километр был включён в расписание пригородных поездов. Одновременно с этим остановочные пункты 102 км и 104 км были закрыты и исключены из расписания.

В 2016 году следы от платформы всё ещё видны на космических снимках.

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Лужского района
Бывшие остановочные пункты